Minden kan avse:

 Minden – en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
 Minden, Bitburg-Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Tyskland
 Minden, Louisiana – en stad i USA
 Minden, Nebraska – en stad i USA
 Minden, Nevada – en stad i USA